Un Conseil constitutionnel est généralement une juridiction constitutionnelle, chargée d'assurer la primauté de la constitution ;
 Algérie : Conseil constitutionnel ;
 Burkina Faso : Conseil constitutionnel ;
 Cambodge : Conseil constitutionnel ;
 Cameroun : Conseil constitutionnel ;
 Côte d'Ivoire : Conseil constitutionnel ;
 Éthiopie : Conseil constitutionnel ;
 France : Conseil constitutionnel ;
 Kazakhstan : Conseil constitutionnel ;
 Liban : Conseil constitutionnel ;
 Maroc : Conseil constitutionnel ;
 Mauritanie : Conseil constitutionnel ;
 Sénégal : Conseil constitutionnel ;
 Tunisie : Conseil constitutionnel.

Voir aussi